Lado Alexi-Meskhishvili () est un acteur et metteur en scène géorgien né le  et décédé le . Il est inhumé au Panthéon de Didube.

Biographie

Galerie

Notes et références 

Acteur géorgien
Naissance en février 1857
Décès en novembre 1920
Décès à 63 ans